Haus der Heimat ist der Name folgender Institutionen:

 Haus der Heimat des Landes Baden-Württemberg, eine Bildungs- und Begegnungsstätte in Stuttgart
 Stadtmuseum Iserlohn (früher: Haus der Heimat), ein Heimatmuseum in Iserlohn
 Haus der Heimat e.V. Nürnberg, Einrichtung für Vertriebene und Aussiedler
 Haus der Heimat (Wien), Kulturzentrum Altösterreicher in Wien
 Haus der Heimat (Wiesbaden), Einrichtung des Bundes der Vertriebenen in Wiesbaden

Siehe auch:
 Heimathaus